Személyek
 Andrea Ypsilanti német politikus
 Amerikai Egyesült Államok
Ypsilanti Township (Észak-Dakota)
Ypsilanti (Észak-Dakota)
Ypsilanti (Georgia)
Ypsilanti (Michigan)
Ypsilanti Township (Michigan)